Cet article présente le bilan saison par saison de Aberdeen Football Club depuis sa création en 1903.

Bilan saison par saison 

|}

Voir aussi

Autres articles 
 Aberdeen Football Club

Liens externes

Notes et références

Notes

Références 

Aberdeen